«Под одной крышей» () — американский комедийный телесериал, созданный  и , который впервые вышел в эфир на Nickelodeon. Первая серия вышла 24 ноября 2018 года, до его официальной премьеры 5 января 2019 года. Всего в первый сезон входит 20 серий. В сериале снимались Скарлет Спенсер, Даллас Дюпре Янг, Михей Абвей, Рон Дж и Ишмель Сахид.

Предыстория 
После того, как мама Стюарта отправляется за границу, его весёлый папа, Кларк, решает переехать в Портленд. Там он временно останавливается у своего брата Левиса и его детей — Айви и Лейф — её младшего и чересчур любопытного брата. Теперь, живя в совершенно новом городе, Стюарт отправляется на различные приключения с кузиной Айви. Двоюродные брат и сестра не всегда ладят друг с другом, но вскоре начинают понимать, что вместе они сильнее, умнее и могут преодолеть любые трудности.

В ролях

В главных ролях 
 Скарлет Спенсер — Айви
 Даллас Янг — Стюарт
 Михей Абвей — Лейф
 Рон Дж — Льюис
 Ишмель Сахид — Кларк
 Джоли Хоанг-Раппопорт — Гемми

Приглашённые гости 
 Лиззи Грин — Наталии
 Роман Рейнс — Родней
 Энни Леблан — Херсильф
 Саванна Мей — Мариголд
 Даниэлла Моне — Дэнси

Русский дубляж 
 Алиса Ефименко — Айви
 Тихон Ефименко — Стюарт
 Марк Попов — Лейф
 Даниил Эльдаров — Льюис
 Александр Матвеев — Кларк
 Василиса Эльдарова — Гемми
 Данила Ефремов — Джексон

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Под одной крышей  на официальном сайте Nickelodeon
 

Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Программы телеканала Nickelodeon
Nickelodeon